Purdue peut faire référence à :
 Université Purdue de West Lafayette, dans le comté de Tippecanoe dans l'Indiana aux États-Unis,
 Purdue Boilermakers, les équipes de sports de l'université,
 Hail Purdue!, la chanson de combat officielle de l'université,
 Purdue Grand Prix, une course de kart annuelle tenue à l'université,
 Purdue All-American Marching Band, l'orchestre de l'université,
 Purdue University System, un système d'université publique de l'État de l'Indiana,
 Purdue Pharma, une société pharmaceutique de Stamford dans le Connecticut,

Personnes :
 , un industriel célèbre de Lafayette dans l'Indiana et le premier bienfaiteur de l'Université de Purdue,
 Connie Purdue, une syndicaliste néo-zélandaise, ancienne communiste et militante du parti travailliste, qui devint ensuite conservatrice catholique, anti-féministe et militante anti-avortement,